Академия питания и диетологии () — профессиональная ассоциация диетологов США. Основана в 1917 году. Представляет 73 000 участников и является крупнейшей в мире ассоциацией диетологов. Официальное издание ассоциации — Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Штаб-квартира ассоциации расположена в Чикаго. Текущий президент — Сильвия Эскотт-Стамп.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Академии питания и диетологии

Профсоюзы США